Dolna se poate referi la:

Toponime

Dolna, un sat din raionul Strășeni, Republica Moldova

Dolna Banja, comună din regiunea Sofia
Dolna Mitropolija, comună din regiunea Plevna

Dolna, Strzelce, sat din Gmina Leśnica, powiat Strzelce
Łososina Dolna, sat din powiat Nowy Sącz
Mszana Dolna, oraș din powiat Limanowa
Comuna Mszana Dolna
Ochotnica Dolna, comună din powiat Nowy Targ

Dolná Lehota, comună din districtul Brezno
Dolná Mičiná, comună din districtul Banská Bystrica
Dolná Poruba, comună din districtul Trenčín
Dolná Streda, comună din districtul Galanta
Dolná Strehová, comună din districtul Veľký Krtíš
Dolná Súča, comună din districtul Trenčín
Dolná Tižina, comună din districtul Žilina
Dolná Ves, sat din Slovacia

Persoane
 Bernhard Dolna (* 1954), teolog iudaist austriac

Vezi și
Dolny